Gengångare eller Gengångaren kan syfta på: 

Gengångare (spöke) – påstås vara människor som har dött på ett våldsamt eller olyckligt sätt

Litteratur 
Gengångaren – en roman av  H. P. Lovecraft, originaltitel The Case of Charles Dexter Ward
Gengångare (pjäs) – en pjäs av Henrik Ibsen från 1881, originaltitel Gengangere
Gengångare (roman) – en roman av Peter Straub, originaltitel Ghost Story
Gengångare (roman av Jo Nesbø) – en roman av Jo Nesbø från 2011, originaltitel Gjenferd

Filmer och TV-serier 
Gengångaren (1920) – en amerikansk film från 1920, originaltitel The River's End
Gengångaren (1946) – en fransk film från 1946, originaltitel Un revenant
Gengångare (1967) – en svensk TV-film från 1967
Gengångare (1981) – en amerikansk film från 1981, originaltitel Ghost Story
Gengångare (1989) – en svensk TV-film från 1989
Gengångare (2011) – en svensk TV-film från 2011
Gengångare (TV-serie) – en fransk TV-serie från 2012, originaltitel Les Revenants